Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux (UCI Team Code: WGG) — бельгийская мужская профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental teams и основанная в 2008 году. Команда базируется в Бельгии и участвует в соревнованиях UCI Europe Tour, а также выходит на старты Мирового Тура.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды